

События 
 В Польше принят закон Nihil novi, ограничивающий власть короля в пользу шляхты.
 Радомская конституция в Польше. Новые законы могли издаваться лишь с согласия обеих палат вального (общего) сейма.
 Мюнхен становится столицей объединённой Баварии.
 Столица португальских владений на восточном побережье Африки перенесена в Софалу.
 Завоевание Хорезма, где правили Тимуриды, узбекским ханом Мухаммедом Шейбани.
 1505—1509 — Первый вице-король португальских владений в Индии Франсишку Алмейда (ок.1450-1510).
 1505—1509 — Император Вьетнама Ле Уи Мук.

Россия 
 1505—1533 — великий князь московский Василий III.
 В Московском Кремле на Соборной площади началось строительство колокольни Ивана Великого (закончена в 1508 году).
 В Казани совершено избиение русских купцов, повлёкшее за собой начало русско-казанской войны 1505—1507.
 Провалившаяся осада Нижнего Новгорода казанским войском.

Наука

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1505 году
 4 февраля — Миколай Рей, польский писатель и политический общественный деятель (ум. 1569).
 13 января — Иоахим II Гектор, курфюрст бранденбургский (ум. 1571).
 Герман — архиепископ Казанский и Свияжский, кандидат в Московские митрополиты.
 Мария Австрийская — дочь Филиппа Красивого и Хуаны Безумной.
 Соколлу, Мехмед-паша — боснийский серб Бойко Соколович, в детстве обращённый турками в ислам и на протяжении многих лет служивший в корпусе янычар.
 Таллис, Томас — английский композитор и органист.
 Хюррем Хасеки-султан, наложница, а затем жена османского султана Сулеймана Великолепного, хасеки, мать султана Селима II.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1505 году
 27 октября — Иван III, великий князь московский, Государь всея Руси.
 Елизавета Габсбург — дочь императора Священной Римской империи Альбрехта II, жена Казимира IV.
 Жанна Французская — французская королева, католическая святая.
 Крамер, Генрих — немецкий монах доминиканского ордена, автор «Молота ведьм», вошедший в историю как «охотник на ведьм».
 Липпи, Филиппино — итальянский живописец эпохи Возрождения, сын Филиппо Липпи.
 Обрехт, Якоб — фламандский композитор, представитель нидерландской полифонической школы.
 Сфорца, Асканио — итальянский кардинал, сыгравший важную роль в истории избрания папы римского Александра VI (Родриго Борджиа).
 Эрколе I д’Эсте — представитель итальянского дворянского роде д'Эсте, герцог Модены (1471), Феррары и Реджо-нель-Эмилия.
 Чжу Ютан — император династии Мин с 1487 по 1505 год.

См. также